Чарко Бланко има више значења:

 Чарко Бланко (Парас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Чарко Бланко (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Чарко Бланко (Серитос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Чарко Бланко (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Чарко Бланко (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Чарко Бланко (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Чарко Бланко (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Чарко Бланко (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Чарко Бланко, Ел Чарко Бланко (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику